Дми́трий Гро́мов:
 Громов, Дмитрий (род. 1967) — советский фигурист.
 Громов, Дмитрий Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист, защитник.
 Громов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1963) — украинский писатель-фантаст.